Gai Servili Glàucia, pretor romà
 Lex Glaucia, llei romana establerta per Gai Servili Glàucia.